Валенти́н Михайлович Крыло́в (12 января 1953, Кишинёв) — молдавский политик, бывший исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдовы.

Биография 
Валентин Крылов родился 12 января 1953 года в Кишинёве. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова по специальности военный инженер по радиоэлектронике, Окончил Московский военно-экономический институт,  проходил службу в ВМФ СССР. Капитан атомной подводной лодки ВМФ СССР, военное звание капитан 1 ранга
Женат.

Профессиональная деятельность:
 1970—1971 — токарь, Завод «Виброаппарат»;
 1971—1992 — курсант Высшего военно-морского училища им. А. С. Попова (Ленинград), слушатель Московского военное -экономического института, служба на офицерских должностях в ВМФ СССР;
 1990—1998 — депутат Парламента Молдовы от блока «Соцединство " подписант Декларации Независимости Республики Молдова, 
 1992—1995 — депутат Парламента Республики Молдова, член постоянных парламентских комиссий;
 1995—1996 — член Постоянного Бюро Парламента;
 1996—1998 — депутат, член постоянной парламентской комиссии;
 1998—2013 — исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдовы. Член Международной Ассоциации "Alternatyve"

На выборах на должность примара Кишинёва в 2007 году — кандидат от избирательного блока «Patria-Родина — Равноправие» и получил 2,70 % голосов.

На выборах примара Кишинёва 2011 года — кандидат от Партии социалистов Республики Молдовы. Вышел из избирательной кампании в пользу Игоря Додона.

Источники 
 Валентин Крылов на www.alegeri.md

Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 12 созыва
Родившиеся 12 января
Члены Партии социалистов Республики Молдова
Родившиеся в Кишинёве
Википедия:Биографии современников
Депутаты парламента Молдавии